Восемь (художественная группа):

 Восемь — венгерская художественная группа.
 Восемь — американская художественная группа.
 Восемь — чешская художественная группа.

См. также 
 Группа восьми